Белліс ():

 Кетрін Белліс — американська професійна тенісистка
 Антоніо де Белліс — італійський художник доби бароко